Simply the Best – raccolta discografica di Tina Turner del 1991
 Simply the Best – singolo dei Black Eyed Peas, Anitta ed El Alfa del 2022